Great Expectations er en amerikansk stumfilm fra 1917 af Robert G. Vignola.

Medvirkende 
 Jack Pickford som Pip.
 Louise Huff som Estella.
 Frank Losee som Abel Magwitch.
 William Black som Joe Gargery.
 Marcia Harris som Mrs. Gargery.

Referencer

Eksterne henvisninger 

 

Stumfilm fra USA
Amerikanske film fra 1917
Dramafilm fra USA